Adam Olizar zm. 1624 – rotmistrz; poseł
 Adam Józef Olizar – podkomorzy kijowski, pułkownik
 Adam Olizar (zm. 1783) – starosta łojowski